Лук виноградничный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает всю территорию Европы, Северную Африку (Алжир, Марокко), Западную Азию (Ливан, Сирия, Турция) и Закавказье.

Произрастает на горных лугах.

Ботаническое описание 
Луковица яйцевидная, диаметром 1,5—2 мм; наружные оболочки серо-бурые, бумагообразные, разорванные; оболочки замещающей луковицы желтоватые. Луковички желтоватые, блестящие, гладкие. Стебель высотой около 40—80 см, на треть или до половины одетый гладкими влагалищами листьев.

Листья в числе трёх—четырёх, шириной 2—4 мм, полуцилиндрические, желобчатые, гладкие, значительно короче стебля.

Чехол приблизительно равен зонтику, скоро опадающий. Зонтик с луковичками, реже без них, мало или многоцветковый, иногда совсем без цветов. Цветоножки при основании с прицветниками, в несколько раз длиннее околоцветника, почти равные. Листочки яйцевидного околоцветника розовые или пурпурные, с более тёмной жилкой, тупые, гладкие, длиной около 3—4,5 мм, наружные продолговатые, килеватые, немного шире внутренних обратно-ланцетных. Нити тычинок немного или в полтора раза длиннее листочков околоцветника, при основании между собой и с околоцветником сросшиеся, наружные треугольно-шиловидные, внутренние трёхраздельные. Столбик сильно выдается из околоцветника.

Створки коробочки эллиптические, узко неглубоко выемчатые, длиной около 4 мм.

Классификация

Таксономия 
Вид Лук виноградничный входит в род  семейства  порядка .

Подвиды 
В рамках вида выделяют несколько подвидов:

Примечания

Литература 
 

Лук (растение)
Флора Евразии
Флора Северной Африки